Lista tabletów marki Prestigio – lista tabletów wyprodukowanych przez cypryjskie przedsiębiorstwo ASBIS. Modele wyprodukowane pod marką Prestigio.

Przypisy 

Listy tabletów